La RR 50 Enduro est un modèle de cyclomoteur du constructeur Beta.

Histoire

Modèle "Rk6" 1997-2001 

Le premier modèle importé en France par le constructeur italien arrive en 1997. Celui-ci fait figure de haut de gamme dès son arrivée et est vendu en version enduro et supermotard. Ce modèle reprend une majorité de pièces issues de la gamme KTM 50 exc lancée un an auparavant : on retrouve la même partie cycle (cadre, suspensions, etc.), ainsi que le même moteur. Seuls les carénages sont modifiés. En effet KTM n'ayant produit le 50 exc que durant peu de temps, Beta a racheté le modèle en 1997 pour le commercialiser sous sa propre marque.
On retrouva également à l'époque un modèle moins bien équipé niveau partie-cycle, afin d'en faire un modèle plus accessible financièrement. 

Le moteur issu du modèle rk6 est construit sur la même base que le moteur KTM 65 sx. Il est constitué du même bas moteur (carter, vilebrequin, bielle, embrayage, boîte de vitesses). Seul l'allumage est modifié afin de permettre la mise en place d'un faisceau électrique plus important, comportant les phares, clignotants et klaxon qui n'étaient pas présents sur la version 65 sx. On retrouve également une boîte à clapet légèrement différente, tout comme le carburateur plus petit.

Le haut moteur quant à lui est constitué d'un ensemble piston, cylindre et culasse de tailles différentes afin d'obtenir la cylindrée de 50 cm³. L'ensemble cylindre-culasse est fabriqué par la marque Gilardoni, en aluminium et disposant d'un refroidissement liquide comme la version 65 cm³, avec 7 transferts d'admissions, nombre encore inédit à l'époque.

Ce moteur étant considéré comme surdimensionné pour la cylindrée, il est rapidement devenu la cible de nombreuses préparations : il était simple d'y adapter le haut moteur de 65 cm³ pour gagner en puissance, sans pour autant nuire à la fiabilité du moteur. Cela en faisait une base fiable pour la compétition en enduro.

Ce moteur est par ailleurs toujours commercialisé par Beta. Il prend désormais place dans les motos de trial Beta Rev-80, avec cette fois-ci une cylindrée portée à 80 cm³, tout en conservant le même bas moteur.

De 1997 à 2001, le Beta 50 RR n'a que très peu évolué. Les changements majeurs effectués ont été d'ordre esthétique. Malgré son succès et sa réputation de performance et de robustesse, la commercialisation de la version rk6 a cessé à partir de 2002, Beta ayant préféré équiper les nouveaux cyclomoteurs de moteurs Minarelli AM6, moins coûteux et plus répandus.   

Moteur alésage x course : 39,5 x 40,8
Rapport volumétrique de compression : 14.5:1
Cadre acier à berceau dédoublé
Bras oscillant aluminium (suivant modèle)
Hauteur de selle 
Hauteur repose-pieds 
Capacité circuit de refroidissement 550 cm
Allumage électronique AET 12V - 85W
Lubrification : mélange avec pompe
Fourche télescopique Paioli ∅41 ou ∅36 (suivant modèle), débattement 280 mm.
Amortisseur Paioli débattement 290 mm. (sans biellette)
Frein avant disque ∅ 240 mm, étrier deux pistons.
Frein arrière disque ∅ 185 mm, étrier simple piston.
Poids : 83 kg à vide

Modèle "Rk6-T" 2002 à aujourd'hui 

Dès 2002 la gamme 50 RR est dotée du moteur Minarelli AM6, afin de permettre à la marque de devenir plus concurrentielle, avec un moteur très répandu et moins coûteux. La version 2002 reçoit les mêmes carénages que le modèle 2001, et conserve l'ensemble des pièces issues des modèles antérieurs. Le cadre reste identique au détail près que les supports moteurs ont été déplacés pour pouvoir fixer la nouvelle motorisation, un peu moins compacte.

En 2003, elle se voit être dotée de nouveaux carénages. Elle est équipée d'un carburateur de , d'un cylindre en fonte, d'un bas moteur renforcé par Beta, un amortisseur à gaz (sur les modèles enduro) réglable (sur les modèles supermotards).
Cette moto est commercialisée au prix de .

2010 voit l'arrivée d'un tout nouveau cadre ainsi que de nouvelles suspensions, plus modernes.

Depuis sa sortie il existe plusieurs gammes : une version de base et une version "racing", avec des équipements améliorés (fourche, amortisseur...). Une version standard comprenant des équipements légèrement inférieurs profitant à une baisse de prix a été commercialisée récemment (2010).

Moteur alésage x course : 40,3 x 39
Rapport volumétrique de compression : 12:1
Cadre acier à berceau dédoublé ou aluminium périmétrique.
Bras oscillant aluminium (suivant modèle)
Hauteur de selle 
Hauteur repose-pieds 
Capacité circuit de refroidissement 600 cm
Allumage électronique AET 12V - 85W
Lubrification : mélange avec pompe
Fourche télescopique Paioli ∅41 ou ∅36 (suivant modèle), débattement 280 mm.
Amortisseur Paioli monté sur biellettes et renvoi (suivant modèle), débattement 290 mm.
Frein avant disque ∅ 260 mm, étrier deux pistons.
Frein arrière disque ∅ 220 mm, étrier simple piston.
Poids : 85 kg à vide

Modèle de motocyclette